Epok (av franska époque, grekiska εποχή) kan syfta på:

 Epok – en längre historisk tidsperiod
 Epok (geologi) – en del av jordens historia enligt den geologiska tidsskalan
 Epok (tidpunkt) – en utgångspunkt för tideräkning eller inom astronomi eller geodesi